Seznam letal, ki lahko v ravnem letu letijo hitreje od zvoka - hitreje od Mach 1.0. Skoraj vsa so vojaška letala, izjeme sta potniška Concorde in Tu-144 in nekatera raziskovalna letala.

Seznam nadzvočnih letal

Glej tudi
 Zvočni zid
 Nadzvočno potniško letalo

Seznami letal